La nazionale di pallavolo maschile del Sudan è una squadra africana composta dai migliori giocatori di pallavolo del Sudan ed è posta sotto l'egida della Federazione pallavolistica del Sudan.

Risultati

Campionato africano

Voci correlate 
 Nazionale di pallavolo femminile del Sudan